Штакельберг, Отто
* Штакельберг, Отто Антонович (Андреевич) — граф, подполковник Навагинского пехотного полка, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).
 Штакельберг, Отто Магнус (1736—1800) — граф, русский дипломат, кавалер ордена Св. Александра Невского.
 Штакельберг, Отто Магнус (археолог) (1786—1837) — археолог, писатель, художник, искусствовед.
 Штакельберг, Отто Владимирович (?—1831) — полковник Азовского мушкетерского полка, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).
 Штакельберг, Отто Оттович — барон, полковник, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).
 Штакельберг, Оттон Оттонович — генерал-майор свиты Его Императорского Величества.